Георгий Петров () — болгарский дзюдоист, победитель и призёр международных турниров, чемпион и призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионатов мира, участник летних Олимпийских игр 1980 и 1988 годов.

Карьера 
На Олимпиаде в Москве Петров выступал в полусредней весовой категории (до 78 кг). В первой схватке в 1/8 финала Петров победил борца из Чехословакии , но в четвертьфинале проиграл будущему победителю этой Олимпиады, советскому дзюдоисту Шота Хабарели. В утешительной схватке болгарин уступил представителю ГДР Харальду Хайнке и занял итоговое 7-е место.

К Олимпиаде в Сеуле Петров перешёл в среднюю весовую категорию (до 86 кг). В первой схватке им был побеждён представитель Гонконга . В следующей болгарин уступил венгру . Поскольку в следующей схватке венгерский спортсмен уступил будущему бронзовому призёру этой Олимпиады Бену Спийкерсу, то Петров потерял возможность продолжить борьбу и занял итоговое 13-е место.

Примечания 

Дзюдоисты Болгарии
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года